Seondeok (Sŏndŏk) – królowa koreańskiego państwa Silla, panująca 632–647
 Seondeok (Sŏndŏk) – król koreańskiego państwa Silla, panujący 780–785